Nouvelle France steht für:

 Nouvelle France (Mauritius), Ort auf Mauritius
 Nouvelle France, anderer Name für Königreich von Araukanien und Patagonien, ein in Südamerika geplanter Staat

Siehe auch:
 Compagnie de la Nouvelle France, französische Handelsgesellschaft
 Neufrankreich (la Nouvelle-France), französisches Kolonialterritorium in Nordamerika